Pagny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pagny-sur-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Pagny-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Pagny-lès-Goin, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Pagny-le-Château, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Pagny-la-Blanche-Côte, departementet Meuse i regionen Grand Est,